Тополёк — железнодорожная станция (тип населенного пункта) в Ивантеевском районе Саратовской области в составе Раевского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 2 километров по прямой на северо-запад от районного центра села Ивантеевка.

Население 

Постоянное население составляло 78 человек в 2002 году (русские 85 %), 90 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ивантеевского района